Les championnats du monde de kayak-polo de 1996 se sont déroulés du  au 10 octobre à Adelaide, en Australie.

Résultats

Voir aussi 
 Championnat du monde de kayak-polo

1996
Kayak-polo
Kayak-polo Monde 1996
Kayak-polo Monde 1996
Kayak-polo Monde
Sport en Australie en 1996
Sport en octobre 1996